Vladimír Vůjtek ist der Name folgender Personen:
* Vladimír Vůjtek senior (* 1947), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Vladimír Vůjtek junior (* 1972), tschechischer Eishockeyspieler